Maria I Stuart – królowa Szkocji 1542–1567
 Maria I Tudor – królowa Anglii 1553–1558
 Maria I – królowa Portugalii 1777–1816